Buyeo steht für:

 Buyeo (Staat), historischer Staat in Korea und der Mandschurei
 Buyeo-gun, Landkreis in Südkorea